

Patronyme 

 Nicolas Lhuillier (1736-1793), sculpteur et ornementiste français ;
 Charles Lhuillier (1824-1898), peintre français ;
 Jean Lhuillier (1906-1971), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Régis Lhuillier (1980-), coureur cycliste français.

Patronyme lorrain